

Митрофановка — село, Уланський район, Східноказахстанська область

Митрофановка — присілок, Асінівський район, Томська область
 Митрофановка — село, Дуванський район, Башкортостан
 Митрофановка — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область

ru:Митрофановка